Horowitz er et efternavn af tysk/jiddisch oprindelse. Det er bl.a. blevet båret af følgende personer:
 Adam Horowitz (født 1971), en amerikansk manuskriptforfatter
 Anthony Horowitz (født 1955), en engelsk forfatter
 Vladimir Horowitz (1903, Berdichiv – 1989, New York), en russisk pianist
 Winona Laura Horowitz, kendt som Winona Ryder (født 1971 i Minnesota, USA), en amerikansk skuespillerinde